

Cinema 
Hard Knocks – film del 1924 diretto da James Parrott
Hard Knocks – film del 1980 diretto da Don McLennan

Musica 
Hard Knocks – album di Joe Cocker del 2010
Hard Knocks – singolo di Joe Cocker del 2010

Televisione 
Hard Knocks – serie televisiva del 1987
Hard Knocks – serie televisiva del 2001